GZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gaziantep (Turchia)